Wollenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wollenberger (1912–2000), deutscher Arzt, Biochemiker und Pharmakologe
 Heinrich Wollenberger (1931–2018), deutscher Physiker
 Knud Wollenberger (1952–2012), deutscher Lyriker
 Vera Wollenberger, von 1980 bis 1992 Name von Vera Lengsfeld (* 1952), deutsche Politikerin und Publizistin,  durch Heirat mit Knud Wollenberger
 Werner Wollenberger (1927–1982), Schweizer Journalist, Regisseur und Schriftsteller